

Населені пункти та їхні частини

 Ковнаткі — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ковнаткі — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ковнаткі — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ковнаткі — колонія в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ковнаткі — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки